Seznam občin departmaja Vendée zajema 282 občin.

Vendée